Зикс, Франц (1909—1975) — бригадефюрер СС.